US Open 2002 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2002 (tennis, mannen)
 US Open 2002 (tennis, vrouwen)
 US Open 2002 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2002 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2002 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2002 (golf) - een golftoernooi